Animaliskt lim kan avse:

Varmlim – ett lim som framställs av ben och hudar som fettbefrias och kokas
Benlim
 Hudlim
Kaseinlim – lim med bindemedlet kasein